Фавста — имя нескольких христианских святых:

 Фавста Кизическая — мученица. Пострадала в Кизике вместе с Евиласием и Максимом. Память святых Фавсты, Евиласия и Максима совершается: в Православной церкви — , в Католической церкви — 20 сентября.
 Фавста Сирмийская — святая Католической церкви, мать великомученицы Анастасии Сирмийской (конец III в.). Память — 19 декабря.

Примечания